Die 37. Bandy-Weltmeisterschaft fand 2017 in Schweden statt. Die Mannschaften der B-WM spielten vom 24. Januar 2017 bis zum 29. Januar 2017 in Trollhättan (Slättbergshallen). Die Mannschaften der A-WM spielten vom 29. Januar 2017 bis zum 5. Februar 2017 in Sandviken (Göransson Arena).

Weitere Kandidaten für das Turnier waren Lidköping, Vänersborg und Stockholm.

Teilnehmende Mannschaften

A-Weltmeisterschaft

Vorrunde

A-Gruppe

B-Gruppe

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Kleines Finale

Finale

B-Weltmeisterschaft

Vorrunde

A-Gruppe 
Die Spiele der B-Weltmeisterschaft werden im Format 2 × 45 Minuten ausgetragen.

B-Gruppe 
Die Spiele der B-Gruppe der B-Weltmeisterschaft wurden im Format 2 × 30 Minuten ausgetragen.

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Platzierungsspiele 5–10

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Kleines Finale

Finale

Quellen 

 RESULTS & GAME SCHEDULE, World Championship Bandy 2017, abgerufen 7. Februar 2017.

2017
Sportveranstaltung in Schweden
Sportveranstaltung 2017
Bandy (Schweden)